В Соединённых Штатах насчитывается 15 округов с названием Грант ():

 округ Грант — штат Арканзас
 округ Грант — штат Вашингтон
 округ Грант — штат Висконсин
 округ Грант — штат Западная Виргиния
 округ Грант — штат Индиана
 округ Грант — штат Канзас
 округ Грант — штат Кентукки
 приход Грант — штат Луизиана ()
 округ Грант — штат Миннесота
 округ Грант — штат Небраска
 округ Грант — штат Нью-Мексико
 округ Грант — штат Оклахома
 округ Грант — штат Орегон
 округ Грант — штат Северная Дакота
 округ Грант — штат Южная Дакота